Rozbočovač je specializované elektrotechnické zařízení (přístroj) určené pro rozbočování signálu na menší počet signálů (cca 2-4). Může se jednat o:
 Rozbočovač na koaxiálním kabelu, například hybridní rozbočovač pro rozvod televizního signálu z jedné antény k více přijímačům.
 Hub v Ethernetu.
 Zařízení které rozděluje signál na více signálů (5 a více) se nazývá rozdělovač, nebo také splitter.